Rauchbauer ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Rauchbauer (* 1984), österreichischer Eiskunstläufer
 Friedrich Rauchbauer (* 1958), österreichischer Pianist und Komponist
 Judith von Rauchbauer (* 1954), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsleiterin
 Jürgen Rauchbauer (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Otto Rauchbauer (* 1938), österreichischer Anglist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer